Balujew () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Balujew (* 1958), russischer Schauspieler
 Anatoli Danilowitsch Balujew (1946–2013), russischer Regisseur
 Pjotr Semjonowitsch Balujew (1857–1923), russischer General
 Weniamin Georgijewitsch Balujew (1927–2006), sowjetischer Politiker, Chef des KGB der Weißrussischen SSR (1980–1990)